Johan Berglund kan syfta på:

Johan Emil Berglund (1861–1952), svensk socialdemokratisk agitator och riksdagsman
Johan Emil Berglund (1873–1950), svensk präst, domprost i Skara
Johan Berglund (född 1983), svensk bandyspelare